Яры — топоним:

Казахстан 
 Яры — до 2013 г. название села Егинды Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Яры — посёлок в северной части Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Яры — река в Сасовском районе Рязанской области.
 Яры — озеро в Серафимовичском районе Волгоградской области.

Украина 
 Яры — посёлок в Христиновском районе Черкасской области.

См. также 
 Яры-Седэ-Яха
 Яры-Яха
 Кум-Яры